Witkowo Pyrzyckie – przystanek kolejowy w Witkowie Pierwszym, w województwie zachodniopomorskim.

W roku 2017 przystanek obsługiwał 20–49 pasażerów na dobę. Na grudzień 2022 r. zaplanowano zmianę nazwy przystanku na Witkowo.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Stacje i przystanki kolejowe w gminie wiejskiej Stargard
Witkowo Pierwsze